Котенко — украинская фамилия. Известные носители:

 
 Котенко, Артур (род. 1981) — эстонский футболист.
 Котенко, Евгений Александрович (1930—2012) — советский и российский учёный, первый вице-президент Академии горных наук России.
 Котенко, Екатерина Сергеевна (род. 1978) — украинский медиаэксперт, ответственный секретарь НСУ по вопросам телевидения и радиовещания.
 Котенко, Иван Петрович (род. 1985) — украинский футболист.
 Котенко, Илья Михайлович (1911—1969) — русский советский писатель и журналист, лауреат Государственной премии РСФСР.
 Котенко, Константин Валентинович (род. 1967) — российский учёный-медик, специалист в области восстановительной медицины, академик РАН (2022).
 Котенко, Сергей Владимирович (род. 1956) — советский и казахстанский ватерполист, тренер. Олимпийский чемпион.
 Котенко, Степан Михайлович (1902—1966) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.

См. также 
 Котенков